Провока́ция ( «вызов»):
 Провокация — вид психологической манипуляции, осуществляемой в интересах провокатора с целью побуждения оппонента к определённым действиям, влекущим для действующего лица негативные последствия.
 Провокация в медицине — действие, приводящее к болезненному (напр. целиакия), или аллергическому состоянию. Может использоваться как диагностическая процедура (например Туберкулиновая проба).
 Провокация в гражданском праве — понуждение истца к предъявлению иска вопреки общему правилу, в силу которого предъявление или непредъявление иска и самый срок предъявления предоставлены всецело усмотрению истца.
 Провокация в Римской республике — право апелляции к народу гражданина, осуждённого должностными лицами (консулом, претором и т. д.) или судебной коллегией (например, дуумвирами).

См. также 
 
 Провокационный фон
 Провокационный вопрос
 Подстрекательство — в уголовном праве.

Примечания

Литература